«Невыносимая лёгкость бытия» — роман Милана Кундеры.
 «Невыносимая лёгкость бытия» — фильм Филипа Кауфмана, экранизация одноимённого романа.
 «Невыносимая лёгкость бытия» — музыкальный альбом группы «Гражданская Оборона».
 «Невыносимая лёгкость бытия» — музыкальный альбом группы «Ночные снайперы».